Hound Dog har flere betydninger:

 Hound Dogs – engelsk betegnelse for jagthunde
 "Hound Dog" – en bluessang bl.a. indsunget af Elvis Presley
 Hounddogs (film) – en film fra 2007 fra de amerikanske sydstater